Касас-де-Дон-Антонио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Монтанчес. Занимает площадь 31 км². Население — 200 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Galería de imágenes de Casas de Don Antonio en www.antoniocordero.com

Муниципалитеты Касереса